Vorbau steht für:

 Vorbau (Fahrrad), Bauteil eines Fahrrads
 Vorbau (Bergbau), eine Form der Abbauführung im Bergbau
 Anbau (Gebäude) in der Architektur
 Vorbau (Lokomotive), eine niedere Abdeckung vor dem Wagenkasten bei Lokomotiven
 Freivorbau bei Brücken

Siehe auch:
 Vorbaugerüst
 Vorbaupumpe
 Vorbauschnabel